Por Puan puede referirse:

Puan, partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
Puan, ciudad cabecera del partido anterior;
Puan, estación ferroviaria de la ciudad de Puan;
Puan, arroyo del partido de Puan;
Puan, laguna del partido de Puan;
Puan, estación del Subte de Buenos Aires;
Puan también es el nombre de la calle en donde está emplazada la sede actual de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. De ahí que, muchas veces, algunos nombren coloquialmente como "Puan" a dicha institución.